Johann Frisch kan syfta på:

* Johann Frisch (1636–1692), tysk teolog och förläggare
 Johann Christian Frisch (1651–1677), schweizisk bildhuggare
 Johann Christoph Frisch (1738–1815), tysk målare, tecknare och etsare
 Johann Friedrich Frisch (1715–1778), tysk evangelisk teolog
 Johann Gottfried Frisch (1656?–1732), tysk bildhuggare
 Johann Leonhard Frisch (1666–1743), tysk språk- och naturforskare